Senoussi, théologien arabe du  ;
 La famille El-Senussi, confrérie politico-religieuse musulmane devenue une dynastie en Libye ;
 Abdallah Senoussi, ancien chef des services de renseignement libyen et beau-frère de Mouammar Kadhafi ;
 Mohamed-es-Senoussi, sultan du Dar-El-Kouti et du Dar Rounga de 1890 à 1911.